Marie Victoria Feodora Leopoldina van Hessen-Darmstadt (Darmstadt, 24 mei 1874 - aldaar, 16 november 1878) was een prinses van Hessen en aan de Rijn.

Zij was het jongste kind van de Hessische groothertog Lodewijk IV en Alice van Saksen-Coburg en Gotha, een dochter van de Britse koningin Victoria. Marie werd in haar gezin May genoemd.

May overleed op vierjarige leeftijd aan de gevolgen van difterie. Bijna alle leden van het gezin waren door deze ziekte getroffen. May was de eerste die aan de gevolgen hiervan overleed. Op 14 december van hetzelfde jaar overleed ook haar moeder, prinses Alice. Ze werden in dezelfde tombe begraven. Op de tombe werd een standbeeld geplaatst, van Alice, die de kleine May in haar armen hield.

Zie ook
De vloek van Hessen

Huis Hessen-Darmstadt
Hessen, M